Никола́й Васи́льевич Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Васильевич (1901—1950) — кораблестроитель, начальник ЦНИИ военного кораблестроения, инженер-контр-адмирал.
 Алексеев, Николай Васильевич (1916—1988) — старшина, Герой Советского Союза.